Johnsonovo telo je strogo konveksni polieder, ki ima za stranske ploskve pravilne mnogokotnike, ki pa niso uniformni. To pomeni, da telesa niso platonska, arhimedska ali prizme ali antiprizme.

Imena 

Večino Johnsonovih teles se lahko naredi iz nekaterih prvih teles v preglednici (iz piramid, kupol in rotund) skupaj s platonskimi in arhimedskimi telesi in prizmami ter antiprizmami.

Pomen nekaterih izrazov, ki se jih uporablja v preglednici
 bi-pomeni (dvojno), da sta dve kopiji telesa spojeni v osnovnicah. Za kupole in rotunde so lahko spojene tako, da se podobne stranske ploskve (orto-) in nepodobne stranske ploskve (giro-) srečajo. Na ta način je oktaeder kvadratna bipiramida, kubooktaeder pa je tristrana girokupola. Ikozidodekaeder pa se imenuje petstrana girorotunda   
 podaljšan-  pomeni, da so prizme združene v osnovnicah določenega telesa. Zgled: rombikubooktaeder je  kvadratna ortobikupola
 giro podaljšan-  pomeni, da je antiprizma pripojena osnovnici telesa ali med osnovnice  telesa. Zgled: ikozaeder je giro podaljšana petstrana bipiramida    
 povečan- pomeni, da je piramida ali kupola spojena na stransko ploskev telesa 
 odstranjen- pomeni, da je bila piramida ali kupola odstranjena s telesa. 
 giracija- pomeni, da je na telesu bila zavrtena kupola tako, da se ujemajo različni robovi tako kot pri razliki med orto in girobikupolami.

Zadnje tri operacije se lahko izvedejo več kot enkrat samo, kadar je telo dovolj veliko.

Predpono bi- se dodaja k imenom operacije, da se označi dvakratno izvajanje operacije. Kadar pa se operacijo izvede trikrat, se doda predpono trojno- . Zgled: trojno izginjajoče telo ima tri piramide odstranjene.

Včasih pa predpona bi- ne pove dovolj. Ločiti je treba med telesoma, ki imata po dve spremenjeni vzporedni stranski ploskvi, od telesa, ki ima spremenjeno nagnjeno stransko ploskev. Kadar sta dve stranski ploskvi vzporedni, se doda predpono para- k imenu operacije. Zgled: parapovečano telo ima dve stranski ploskvi povečani. Kadar pa tega ni, se doda meta- k isti operaciji. Zgled: metabipovečano telo ima 2 medsebojno nagnjeni ploskvi povečani.

Razvrstitev 

Oznake na vrhu preglednice:
Jn – številka Johnsonovega telesa
mreža telesa – raztegnjena (nezvita)
Slika telesa
V – število oglišč
E – število robov
F – število stranskih ploskev (skupaj)
F3 – število tristranih stranskih ploskev
F4 – število štiristranih stranskih ploskev
F5 – število petstranih stranskih ploskev
F6 – število šeststranih stranskih ploskev
F8 – število osemstranih stranskih ploskev
F10 – število desetstranih stranskih ploskev

Zunanje povezave 

 Papirni modeli 
 Johnsonova telesa 
 Johnsonovi poliedri  
 
 Modeli Johnsonovih teles 
 Modeli Johnsonovih teles 

 
1966 v znanosti